Carl Thomas, cestista statunitense
 Carl Thomas, cantante statunitense
 Carl Emanuel Thomas, cestista americo-verginiano